Abelin är ett efternamn, som burits av medlemmar av den svenska släkten Abelin men även av andra:
 
 Dag Abelin  (1923–1998), svensk arkitekt
 Gustaf Rudolf Abelin (1819–1903), svensk militär
 Hjalmar Abelin (1817–1893), svensk läkare
 Jean-Pierre Abelin (född 1950), fransk politiker
 Johann Philipp Abelin (död 1634), tysk historiker
 Rudolf Abelin (1864–1961), svensk hortonom och pomolog
 Rudolf Abelin (ingenjör) (1917–2003), svensk flygplanstillverkare

Svenska efternamn
Franska efternamn
Tyska efternamn